Auberge steht für
 Auberge (Album), Album von Chris Rea
 Auberge Rouge, ehemalige Herberge in der Ardèche
 Im Französischen für Gasthof, z. B. L’Auberge de l’Ill von Marc Haeberlin

Siehe auch
 Auberg
 Auberger